Аппельрот:

 Аппельрот, Владимир Германович (1865—1897) — российский педагог и филолог.

Примечания